69-я параллель северной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности северного полушария Земли. Расстояние до экватора — 7655 км., до Северного полюса — 2344 км. В связи с тем, что параллель находится севернее северного полярного круга, на ней в течение 60 летних дней солнце не опускается за горизонт (полярный день), а в течение 45 зимних — не поднимается над ним (полярная ночь).

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 69-я параллель северной широты проходит через Скандинавию, Россию, США, Канаду:

См. также 
 69 параллель (фильм)

Примечания 

Широта